Cette page présente le Bilan saison par saison du CD Lousanense.

Classements 

Lousã